Фри́дрих Мю́ллер () — имя и фамилия, распространенные в среде этносов немецкого происхождения. Наиболее известные представители: Мюллер, Фридрих (1749—1825) — немецкий поэт и живописец.
 Мюллер, Фридрих (1779—1849) — веймарский канцлер.
 Мюллер, Фридрих (1834—1898) — австрийский лингвист.
 Мюллер, Фридрих (1828—1915) — трансильванский протестантский епископ и историк.
 Мюллер, Фридрих Вильгельм (более известен как Евгений Сандов; 1867—1925) — атлет, основоположник современного культуризма.
 Мюллер, Фридрих-Вильгельм (1897—1947) — немецкий генерал от инфантерии.
 Мюллер, Фридрих Вильгельм (1801—1889) — немецкий художник.
 Мюллер, Фридрих Вильгельм Карл (1863—1930) — немецкий востоковед-лингвист.
 Мюллер, Фридрих-Карл (1916—1944) — немецкий ас-истребитель Второй мировой войны.
 Мюллер, Фридрих Макс (1823—1900) — немецкий индолог и мифолог, создатель религиоведения.